Hidalgo ima več pomenov:
 Hidalgo - španski plemič
 Hidalgo - mehiška zvezna država
 Hidalgo - mehiški zlatnik
 Hidalgo - film

Osebe 
 Bartolomé Hidalgo - urugvajski pesnik (1788-1823)